Osiedle Pańska Góra w Jaworznie
 Pańska Góra – wzgórze w Jaworznie należące do Pagórów Jaworznickich
 Pańska Góra – wzniesienie w Beskidzie Małym
 Pańska Góra – wzniesienie w Beskidzie Niskim
 Pańska Góra – wzniesienie w Górach Bardzkich
 Pańska Góra – wzniesienie w Górach Orlickich
 Pańska Góra – wzniesienie w Karkonoszach
 Pańska Góra – wzniesienie w Olsztynie na Wyżynie Częstochowskiej